Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się 16 i 17 lipca 2013 roku na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie. Wcześniej – 17 i 18 maja w Emmeloord odbyła się rywalizacja w wielobojach oraz biegu na 10 000 metrów.

Trójskok kobiet wygrała Charlene Potgieter, a drugie miejsce zajęła Matsie Dikotla, a w konkursie trójskoku mężczyzn zwyciężył Charles Le Roux – zawodnicy z Republiki Południowej Afryki startowali poza konkursem. W biegu na 3000 metrów z przeszkodami drugie miejsce zajął Brytyjczyk Iain Murdoch, a w biegu na biegu na 800 metrów kobiet druga na metę dobiegła Południowoafrykanka Mandie Brandt – oboje także startowali poza konkursem.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w Holandii
2012 w lekkoatletyce
2012
Sport w Amsterdamie